Die Communauté de communes du Grand Armagnac ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 24. Dezember 1999 gegründet und umfasst 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Cazaubon. Der Gemeindeverband ist nach der historischen Grafschaft Armagnac benannt.

Mitgliedsgemeinden 
Zur Communauté de communes du Grand Armagnac gehören folgende Mitgliedsgemeinden:

Historische Entwicklung 
Nachdem der Gemeindeverband am 24. Dezember 1999 mit 23 Mitgliedsgemeinden gegründet worden war, traten später noch die Gemeinden Castelnau-d’Auzan-Labarrère und Dému bei.

Einzelnachweise 

Grand Armagnac
Gegründet 1999